Šentjanž (gmina Rečica ob Savinji)
 Šentjanž (gmina Sevnica)
 Šentjanž nad Dravčami
 Šentjanž pri Dravogradu
 Šentjanž nad Štorami